Příjmení Hilgert nosí více různých osobností:

 Ivan Hilgert (* 1962) – československý kajakář, spolumajitel firmy HIKO Sport, bratr Luboše
 Luboš Hilgert (* 1986) – český kajakář, syn Luboše
 Luboš Hilgert (1960) (* 1960) – československý kajakář, manžel Štěpánky
 Ludvík Hilgert (1895–1967) – český architekt, představitel tzv. emocionálního funkcionalismu
 Wilfried Hilgert (1933–2016) – německý šachista

ženy
 Amálie Hilgertová (* 1997) – česká kajakářka, dcera Marcely
 Marcela Hilgertová (rozená Košťálová; * 1968) – česká kajakářka, sedminásobná mistrně světa ve vodním slalomu, manželka Ivana
 Štěpánka Hilgertová (* 1968) – česká kajakářka, sedminásobná mistrně světa ve vodním slalomu, manželka Luboše

jiné
 Hilgert – obec v Německu

Odkazy 
 Oh.idnes.cz: Má vodácké geny a IQ nad 130. Jméno Hilgertová bude opět na olympiádě